В Соединённых Штатах насчитывается 5 округов с названием Линн:
 округ Линн () — штат Айова
 округ Линн () — штат Канзас
 округ Линн () — штат Миссури
 округ Линн () — штат Орегон
 округ Линн () — штат Техас